Feinstein, un groupe de heavy metal,
 Daniel Isaak Feinstein, dit Daniel Spoerri (1930-), un danseur et artiste plasticien suisse,
 Dianne Feinstein (1933-), Sénatrice américaine et sénatrice des États-Unis pour la Californie depuis 1992.
 Isador Feinstein Stone (1907-1989), un journaliste indépendant américain,
 David Feinstein, rabbin orthodoxe américain
 Meir Feinstein 
 Moshe Feinstein (1895-1986), rabbin orthodoxe américain
 Reuven Feinstein (1937-), rabbin orthodoxe américain, le plus jeune fils de Moshe Feinstein
Patronyme juif